Als Leistungsprüfung werden verschiedene standardisierte Prüfungen bezeichnet:

 Leistungsprüfung (Motorsport) als Wettbewerb für spezielle Autos
 Milchleistungsprüfung in der Rinderhaltung und -zucht
 Mastleistungsprüfung insbesondere in der Schweinehaltung
 Prüfung im Reitsport gemäß der Leistungsprüfungsordnung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung